Чоколате има више значења:

 Чоколате (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чоколате (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чоколате (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику